Михаи́л Миха́йлович Держа́вин (15 июня 1936, Москва, СССР — 10 января 2018, Одинцово, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, артист Московского академического театра сатиры (1967—2018); народный артист РСФСР (1989).

Биография 
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Отец — народный артист РСФСР, один из ведущих актёров Театра имени Е. Б. Вахтангова, Михаил Степанович Державин (Захаров) (25.7.1903—30.7.1951). Мать — Ираида Ивановна Державина (24.1.1916 — 31.12.2000). Дед по отцу — Степан Климович Захаров (1877 — 1941), сёстры — Татьяна (6.9.1941 — 19.5.2014) и Анна.

Михаил Державин рос в доме на улице Вахтангова, в котором жили актёры, художники и музыканты, в соседнем подъезде находилось Театральное училище имени Щукина. Все жившие в этом доме дети не представляли себе иного мира, кроме театра. Все детские игры сосредотачивались вокруг импровизированных театральных подмостков: дети ставили сказки, придумывали декорации, распределяли роли и сами были и актёрами, и зрителями.

В квартиру Державиных часто наведывались в гости знаменитые «вахтанговцы»: Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Анатолий Горюнов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов.

После начала Великой Отечественной войны Театр имени Е. Б. Вахтангова, в котором служил Михаил Степанович Державин, был эвакуирован из Москвы в Омск. В эвакуации Миша посещал все спектакли отца, но особенно ему нравился «Фельдмаршал Кутузов». В пять лет он выучил наизусть монолог М. И. Кутузова, читал его в госпитале перед ранеными.

В 1955 году Михаил Державин поступил на актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Леонид Моисеевич Шихматов, режиссёр-педагог — Иосиф Моисеевич Толчанов), который окончил в 1959 году.

С 1959 года работал в Московском театре имени Ленинского комсомола (ныне — Московский государственный театр «Ленком»).

В 1967 году перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной.

На протяжении пятидесяти лет, с 23 декабря 1967 и до самой смерти в январе 2018 года, служил в труппе Московского академического театра сатиры, где сыграл множество незабываемых ролей.

Всенародную славу и любовь зрителей Михаилу Державину принесла роль пана Ведущего в эстрадно-развлекательной юмористической телепередаче на ЦТ «Кабачок 13 стульев», в которой актёр снимался более тринадцати лет (с 30 апреля 1967 года по 4 октября 1980 года), поставив телевизионный рекорд — принял участие в 140 выпусках этой популярной программы.

В 2017 году вышла автобиографическая книга Михаила Державина «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу».

С 1946 года, в течение семидесяти двух лет, был другом и постоянным партнёром по эстрадным номерам (1957—2017) Александра Ширвиндта. 
В середине 1980-х годов они вместе вели телевизионную программу «Утренняя почта», а с 2013 года — передачу «Хочу знать».

Смерть 
Михаил Державин скончался 10 января 2018 года, на 82-м году жизни, после тяжёлой продолжительной болезни. Длительное время актёр страдал от целого комплекса заболеваний, в основном от ишемической болезни сердца и гипертонии.

2 июня 2017 года Михаил Михайлович перенёс инфаркт миокарда. По сообщению племянника Михаила Державина Михаила Владимирова (сына Татьяны Михайловны Державиной, родной сестры М. М. Державина), у дяди была «болезнь сосудов: сначала в ноги плохо поступала кровь, потом — в голову». Информацию о смерти Державина подтвердила его вдова Роксана Бабаян. По её словам, с начала декабря 2017 года Державин находился на лечении в военном госпитале в городе Одинцово Московской области (на улице Маршала Бирюзова), где и скончался, несмотря на усилия врачей.

Соболезнования родным и близким актёра выразили, в числе других, президент России Владимир Путин, председатель Правительства России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин.

Прощание с Михаилом Державиным состоялось 15 января 2018 года в Московском академическом театре сатиры. После панихиды в храме Спаса Преображения на Песках прошло отпевание. Похоронен на Новодевичьем кладбище города Москвы, рядом с отцом.

Семья 
 Первая жена (в браке с 1958 по 1960 год) — Екатерина Аркадьевна Райкина (род. 15 апреля 1938), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1976), дочь народного артиста СССР Аркадия Исааковича Райкина.
 Вторая жена — Нина Семёновна Будённая (род. 6 сентября 1939), дочь Маршала Советского Союза Семёна Михайловича Будённого.
 Дочь — Мария Михайловна Будённая (род. 1963).
 Внуки — Пётр и Павел Золотарёвы.
 Третья жена (в браке с 6 сентября 1980) — Роксана Рубеновна Бабаян (род. 30 мая 1946), эстрадная певица и актриса, народная артистка РФ (1999).
 Сестра — Анна Михайловна Державина.
 Сестра — Татьяна Михайловна Державина (6 сентября 1941 — 19 мая 2014), художник по тканям.
 Племянник — Михаил Владимиров (род. 1976), актёр.

Творчество

Роли в театре

Московский театр имени Ленинского комсомола (1959 — 1967) 
 1953 — «Чудесная встреча» Л. Е. Черкашиной (режиссёр — А. А. Муатов) — Конь Карагуш, заколдованный джигит (ввод в спектакль)
 1959 — «Огонь твоей души» А. А. Араксманяна (постановка — Р. Н. Капланян) — молодой муж (ввод в спектакль)
 1959 — «Незнакомые люди» Льва Устинова (постановка — А. А. Рубб) − Митя
 1960 — «Опасный возраст» Семёна Нариньяни (постановка — С. Л. Штейн) — Бубусь
 1960 — «Семья» И. Ф. Попова (постановка — Софья Гиацинтова) — рыбак
 1960 — «Гамлет из квартиры № 13» А. Вейцлера и А. Мишарина (постановка — О. Я. Ремез) — Алексей
 1961 — «Чемодан с наклейками» Дм. Угрюмова (постановка — С. Л. Штейн) — Юрий Куницин
 1962 — «Вам 22, старики!» Э.С. Радзинского, Постановка: С.Л. Штейн, Режиссер: А.А. Ширвиндт — Владимир Лошманов
 1962 — «Центр нападения умрёт на заре» Агустина Куссани (постановка — Б. Н. Толмазов) — комментатор и репортёр
 1963 — «Лучше останься мёртвым…» («Человек со звезды») Карла Виттлингера (режиссёр — Алексей Баталов) — доктор / Крумбауэр / Трессер / Сальваторе / Бен
 1963 — «О Лермонтове…» О. Ремеза и Т. Чеботаревской (постановка — О. Я. Ремез) — Григорий Александрович Печорин, прапорщик
 1964 — «До свидания, мальчики!» Б. Балтера, В. Токарева (постановка — С. Л. Штейн) — Алёша Переверзев
 1964 — «104 страницы про любовь» Э.С. Радзинского, Постановка: А.В. Эфроса — Лёва Карцев, штурман
 1964 — «В день свадьбы» Виктора Розова (режиссёры — А. В. Эфрос, Лев Дуров) — гость на свадьбе, массовка
 1965 — «Снимается кино…» Эдварда Радзинского (постановка — А. В. Эфрос) — киноартист
 1965 — «Каждому своё» С. Алёшина (режиссёры — А. В. Эфрос, Лев Дуров) — Пистер
 1966 — «Аттракционы» по А. М. Володину (постановка — Феликс Берман) — ведущий
 1966 — «Судебная хроника» Якова Волчека (постановка — А. М. Адоскин и А. В. Эфрос) — Полуянов, прокурор

Московский драматический театр на Малой Бронной (март—декабрь, 1967)

Московский академический театр сатиры (1967 — 2018) 

  — «Женский монастырь» В. А. Дыховичного и М. Слоболского (режиссёр — Валентин Плучек) — Прокофьев (ввод в спектакль)
  — «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» Макса Фриша (режиссёр — Валентин Плучек) — слуга (ввод в спектакль)
  — «Интервенция» Л. И. Славина (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — Марсиаль, зуав
  — «Последний парад» А. П. Штейна (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — Марич
 1968 — «Банкет» Аркадия Арканова и Григория Горина (режиссёр-постановщик — Марк Захаров) — Елисеев
  — «У времени в плену» А. П. Штейна (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — поручик
 1970 — «Баня» Владимира Маяковского — Велосипедкин
  — «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца (постановка — М. А. Микаэлян, художественный руководитель постановки — Валентин Плучек) — Медведь
 1971 — «Темп-1929» по Н. Ф. Погодину (режиссёр-постановщик — Марк Захаров) — Ёлкин
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — Пётр Иванович Бобчинский
  — «Маленькие комедии большого дома» Аркадия Арканова и Григория Горина (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек, режиссёры — Андрей Миронов и Александр Ширвиндт) — Пётр Евгеньевич Печников, дирижёр хора
 1973 — «Чудак-человек» В. Азерникова (режиссёр — Марк Захаров) — родитель
  — «Нам — 50» Григория Горина, Александра Ширвиндта (постановка — Валентин Плучек)
  — «Ремонт» Михаила Рощина (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — «Красная кепка»
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — Сергей Сергеевич Скалозуб, полковник
  — «Тартюф, или Обманщик» Ж.-Б. Мольера (режиссёр-постановщик — Антуан Витез, Франция) — Тартюф, святоша
 1977 — «Многоуважаемый шкаф» Евгения Чебалина (режиссёр-постановщик — Марк Розовский) — Арсенюк
  — «Замшевый пиджак» Cтанислава Стратиева (режиссёр-постановщик — А. В. Мекке) — Иван Антонов
  — «Феномены» Григория Горина — Евгений Семёнович Иванов
 1979 — «Мы, нижеподписавшиеся…» А. И. Гельмана — Семёнов Геннадий Михайлович, член комиссии
  — «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта — Браун, шеф лондонской полиции
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского (режиссёр-постановщик — Андрей Миронов) — Иван Петрович Телятев, неслужащий дворянин
  — «Самоубийца» Н. Р. Эрдмана (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — Виктор Викторович, писатель
 1982 — «Концерт для театра с оркестром» Григория Горина и Александра Ширвиндта (режиссёр-постановщик — Александр Ширвиндт)
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (режиссёр-постановщик — Валентин Плучек) — Семён Пантелеевич Епиходов, конторщик
 1984 — «Прощай, конферансье!» Григория Горина (режиссёр-постановщик — Андрей Миронов) — Николай Буркини
  — «Молчи, грусть, молчи…» Александра Ширвиндта (режиссёр-постановщик — Александр Ширвиндт)
 1985 — «Бремя решения» Ф. М. Бурлацкого (режиссёры-постановщики — Валентин Плучек, Ю. А. Калантаров) — Роберт Макнамара
  — «Рыжая кобыла с колокольчиком» И. П. Друцэ — ответственный, член Особой комиссии
  — «Страсти Черноморья» Фазиля Искандера (режиссёр-постановщик — Александр Ширвиндт) — Михаил Вахтангович, директор кофейни
  — «Поле битвы после победы принадлежит мародёрам» Эдварда Радзинского (премьера — 28 февраля 1995 года) — Цукерман
  — «Счастливцев-Несчастливцев» Григория Горина (режиссёр — Сергей Арцибашев) — Счастливцев
  — «Привет от Цюрупы», театральная фантазия по одноимённому рассказу Фазиля Искандера (режиссёр — Сергей Коковкин; премьера — 11 ноября 1999 года) — американец
  — «Андрюша» (спектакль-обозрение, посвящённый Андрею Миронову) Аркадия Арканова и Александра Ширвиндта
 2001 — «Орнифль» Жана Ануя (режиссёр — Сергей Арцибашев; премьера — 14 сентября 2001 года) — Маштю
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Мартын Прокофьич Нароков, помощник режиссёра и бутафор, старик
  — «Швейк, или Гимн идиотизму» Ярослава Гашека — генерал Пуркрабек
 2004 — «Нам всё ещё смешно» (ревю, посвящённое 80-летнему юбилею театра)
  — «Грустно, но смешно» С. Плотова, Вадима Жука, Александра Ширвиндта (постановка — Александр Ширвиндт, Юрий Васильев; премьера — 1 октября 2014 года)

Фильмография

Телеспектакли

Озвучивание мультфильмов

Телевидение 
 1962 — КВН (со Светланой Дружининой)
 1967—1980 — «Кабачок 13 стульев» — пан Ведущий
 1968 — «Семь нас и джаз»
 1985 — «Утренняя почта» (с Александром Ширвиндтом)
 1989 — «Женщина всегда права» («Голубой огонёк» к 8 марта 1989 года)
 2013 — «Хочу знать» (с Александром Ширвиндтом)

Радио 
 1985 — «Мёртвая зона», радиопостановка по роману Стивена Кинга («Гостелерадиофонд»).

Грампластинки 
 1989 — «Счастливый день» (фирма «Мелодия», сказки Михаила Пляцковского) — рассказчик, актёр (с Александром Ширвиндтом)

Признание и награды 

Почётные звания:
 Заслуженный артист РСФСР (16 октября 1974) — за заслуги в области советского театрального искусства
 Заслуженный деятель культуры Польши (1976)
 Народный артист РСФСР (1 июня 1989) — за большие заслуги в области советского театрального искусства

Ордена:
 орден Дружбы (13 июня 1996) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 мая 2006) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (12 июня 2011) — за большой вклад в развитие театрального и кинематографического искусства
 орден Почёта (18 мая 2017) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Память 
Творчеству и памяти актёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 «Михаил Державин. „Тот ещё моторчик!“» («Первый канал», 2011)
 «Михаил Державин. „Мне всё ещё смешно“» («ТВ Центр», 2011)
 «Михаил Державин. „Во всём виноват Ширвиндт!“» («Первый канал», 2016)
 «Ширвиндт и Державин. „Короли и капуста“» («ТВ Центр», 2020)
 «Михаил Державин. „Во всём виноват Ширвиндт“» («Первый канал», 2021).

Литература 
 Державин М. М. «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу» — М.: Эксмо, 2017, — 320 с. — ISBN 978-5-699-96351-5

Примечания

Ссылки 

 Державин Михаил Михайлович. Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Державин Михаил Михайлович (1936 — 2018), народный артист РСФСР. Биография, работы в театре, кино и на телевидении, фотографии, видео, публикации. Официальный сайт Московского академического театре сатиры // satire.ru
 Михаил Державин. Биография, фильмография, фотографии. // kinonews.ru
 Фотолента. — Неподражаемый «МихМих»: каким мы запомним Михаила Державина. «РИА Новости» // ria.ru (10 января 2018 года)
 Сегодня вечером. Михаил Державин. Выпуск от 18.06.2016
 Илья Филиппов. ВИДЕО. Неподражаемый Михаил Державин. Лучшие роли. // vesti.ru (10 января 2018 года)
 

Персоналии:Московский театр сатиры
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Члены «Единой России»
Михаил Михайлович
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Кабачок «13 стульев»
Телеведущие Первого канала